Трка на 100 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 4. и 5. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. није одбранио Јусејн Болт са Јамајке.

Коментар такмичења 
У првом полуфиналу Џастин Гатлин се квалификовао, стигавши други иза Акани Симбинса. У другом полуфиналу победио је светски првак из 2011. Јохан Блејк, стотинку брже од Риса Прескода.  У трећем полуфиналу, Кристијан Колеман најбриж и овој сзони са 9,82. је значајно повео, али Болт је појачао брзину и надокнадо разлику, међутим Колеман је победио на  крају, резултатом   9,97.

У финалу, Колеман у петој стази је најбрже стартовао и поново повео, а Болт у четвртој стази поред њега очекивао је да ће надокнадитри разлику. Гатлин је добио стартовао незнатно слабије од Колемана. Пошто је Болт приближио Колману, било је јасно да он не трчи довољно брзо, али зато Гатлин споља у осмој стази,  појачава брзину и стиже Колемана. Болт је ушао у финиш, али је било премало, прекасно. У фотофинишу, Гатлин је очигледно био победник са 9,92 поставивши светски рекорд у мастерс категорији преко 35 година. Колеман је био други, а Болт трећи.

Земље учеснице 
Учествовало је 62 атлетичара из 44 земље.

  Авганистан 1
  Антигва и Барбуда 2
  Бангладеш 1
  Барбадос 2
  Бахаме 1
  Бахреин 1
  Вијетнам 1
  Гвинеја 1
  Иран 1
  Јамајка 3
  Јапан 3
  Јужна Кореја 1
  Јужноафричка Република 2
  Камбоџа 1
  Камерун 1
  Канада 3
  Кенија 1
  Кина 2
  Кирибати 1
  Колумбија 1
  Комори 1
  Лесото 1
  Либерија 1
  Маршалска Острва 1
  Малдиви 1
  Микронезија 1
  Науру 1
  Немачка 1
  Нови Зеланд 1
  Обала Слоноваче 1
  Палау 1
  Португалија 1
  Саудијска Арабија 1
  Сејшели 1
  САД 3
  Словачка 1
  Соломонова Острва 1
  Тринидад и Тобаго 2
  Тувалу 1
  Турска 2
  Уједињено Краљевство 3
  Француска 1
  Хондурас 1
  Швајцарска 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Стање 4. август 2017.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2017.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Предтакмичење 
У предтакмичењу је учествовало 28 атлетичара без истрчане норме за ову трку, сврстани у 4 групе по 7. .

 
За квалификације су се пласирала по 3 првопласирана из сваке од 4 претквалификационе групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 48 такмичара подељених у 6 група.

У полуфинале су ишли тројица првопласираних из свих 6 квалификационих група (КВ), још 6 на основу постигнут резултата (кв).

Полуфинале 
Полуфиналисти сз били подељени у 3 групе по 8.

За финале су квалификовани: двојица првопласираних из све три групе (КВ) и  двојица на основу постигнутог резултата (кв),

Финале 
Финале је одржано 5. августа у 21.46. Ветар је био -0,8 м/с а резултати су били следећи (photo finish
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном